Mognad kan avse:

 Mognad (psykologi) – en person har utvecklat ett beteende och omdöme
 Mognad (frukt) – en process hos frukter

Se även
 Könsmognad – en organism är tillräckligt utvecklad för fortplantning